Dmitri Nabokov peut référer à :
 Dmitri Nabokov (1934-2012), chanteur d'opéra et traducteur américain, fils unique de Vladimir Nabokov ;
 Dmitri Nabokov (1977-2019), hockeyeur russe.

Voir aussi 
 Dimitri Nikolaïevitch Nabokov (1826-1904), homme politique russe, ministre de la Justice de 1878 à 1885
 Dzmitry Nabokau (1996-), athlète biélorusse, spécialiste du saut en hauteur.